The Press Gang; or, A Romance in the Time of King George III – cortometraggio del 1908 diretto da J. Stuart Blackton
The Press Gang – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Press Gang – cortometraggio del 1913 diretto da Dell Henderson
The Press Gang – un modo colloquiale per riferirsi ad una forma di reclutamento forzoso, praticata soprattutto dalla Royal Navy tra '700 e '800.